William Sadler puede referirse a alguna de las siguientes personas:

 William Sadler (pintor), pintor paisajista irlandés.
 William Sadler (actor), actor estadounidense, conocido por el personaje Heywood en la película The Shawshank Redemption.
 William S. Sadler, cirujano y psicoanalista estadounidense.